

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Teklinowo – przysiółek wsi Murowany Most w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Teklinowo – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol

Zobacz terż 
 Teklin, Teklina, Teklinów, Tekliny